Quatorze-Août ou XIV-Août ou 14-Août, avec ou sans majuscule et parfois sans trait d'union ou sans accent circonflexe, peut désigner :

Calendrier 

14 août,  jour de l'année du calendrier grégorien, ou  en cas d'année bissextile.

Odonyme 

Les noms de plusieurs voies ou places contiennent cette date sous diverses graphies, en référence à des événements survenus à cette même date.

Graphies en français 

En République du Congo,

 Le  : deuxième journée des « Trois Glorieuses », à l'issue desquelles Alphonse Massamba-Débat prend la place du président l'abbé Youlou.

En France :

 Le , au début de la guerre franco-allemande de 1870 :
 Bataille de Borny, à l'est de Metz, entre les arrière-gardes de l’« armée de Metz » et les avant-gardes de la  armée allemande.
 Le , vers la fin de la seconde Guerre mondiale :
 Massacre de Lorris  dans le Loiret.
 Massacre de 42 otages de la prison de Montluçon par les forces d'occupation nazies, à la carrière des Grises à Prémilhat, dans l'Allier.
 Massacre du carrefour d'Orléans et exécution de quatre personnes, dont un enfant, au village de Ouzouer-sur-Loire dans le Loiret.
 Otages fusillés par les Allemands à Nant dans l'Aveyron.
 Quatre résistants tués lors de la bataille des gorges de Chailles près de Saint-Béron, en Savoie

Voir aussi les odonymes contenant le nom du mois, sans quantième, dans la page

Graphies en langue étrangère 

Il existe aussi des odonymes contenant cette date dans d'autres langues, notamment :

En espagnol, « 14 de Agosto » ou « Catorce de Agosto »
 Au Mexique : événements non connus
 « (Calle) 14 de Agosto », à Naucalpan de Juárez, dans l'État de Mexico.

Références et localisations

Références

Géolocalisations 

La mention « non localisée » signifie que l'odonyme concerné a été repéré dans une liste de voies, mais n'est pas encore enregistré dans les sources principales de géolocalisation utilisées dans cet article : Google Maps, Google Street, ViaMichelin, Géoportail (France), Géoportail (Belgique), Bing cartes, Here WeGo, Mappy et OpenStreetMap.

Géolocalisation des odonymes en français dont le quantième du mois est en lettres

Néant
Géolocalisation des odonymes en français dont le quantième du mois est en chiffres

Géolocalisation des odonymes en langue étrangère

Voir aussi 

Homonymie
14